Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato - een Nederlandse reformatorische studentenvereniging
 Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek - ČSFR is de officiële afkorting